Saint-Pierre (für Kirchengebäude in Frankreich auch St-Pierre sowie für Personennamen St. Pierre) leitet sich von Petrus (Peter) ab und steht für: 
 Petersfisch, häufige Fachbezeichnung des Speisefisches

Personen:
 Saint Pierre (1369–1387), französischer Kardinal und Bischof von Metz, siehe Peter von Luxemburg
 Charles Irénée Castel de Saint-Pierre (1658–1743), bekannt als Abbé de Saint-Pierre, französischer Geistlicher und Aufklärer
 Elle Purrier St. Pierre (* 1995), US-amerikanische Leichtathletin
 Ernest Germain de Saint-Pierre (1814–1882), französischer Arzt und Botaniker
 Georges St-Pierre (* 1981), kanadischer Kampfsportler
 Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737–1814), französischer Schriftsteller
 Joseph Saint-Pierre (um 1709–1754), französischer Architekt
 Kennedy St-Pierre (* 1992), mauritischer Amateurboxer
 Kim St-Pierre (* 1978), kanadische Eishockeytorhüterin
 Liliane Saint-Pierre (* 1948), belgische Sängerin

 Nick St-Pierre (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Stéphanie St-Pierre (* 1985), kanadische Freestyle-Skierin

Gebäude:
 Saint Pierre, Name verschiedener Kirchengebäude in Frankreich, siehe Peterskirche#Frankreich
 Saint Pierre, Name verschiedener Kirchengebäude in der Schweiz, siehe Peterskirche#Schweiz
 Burg Saint-Pierre (Aude), Burgruine in Frankreich
 Burg Pierre-Percée, Burgruine in Frankreich
 Burg Saint-Pierre (Aostatal), Burg im italienischen Aostatal
 Hotel Saint-Pierre, denkmalgeschütztes Hotel in Frankreich

Saint-Pierre oder St. Pierre steht für folgende geografische Objekte:
 Saint-Pierre und Miquelon, eine Inselgruppe im Atlantik
 Saint-Pierre (Seychellen), eine Insel der Farquhar-Gruppe (Seychellen) im Indischen Ozean
 Saint-Pierre (Garonne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Garonne
 Saint Pierre (Praslin), ein Felseneiland vor der Nordküste von Praslin in den Seychellen
 St. Petersinsel, Insel in der Schweiz
 Kanton Saint-Pierre
 Lac Saint-Pierre, ein See in Québec

Gemeinden in der Schweiz:
 Bourg-Saint-Pierre, Wallis (Schweiz)
 Villaz-Saint-Pierre, politische Gemeinde im Distrikt Glâne, Kanton Freiburg
 Saint-Pierre-de-Clages, Ortschaft in der Gemeinde Chamoson, Kanton Wallis

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Pierre (Alpes-de-Haute-Provence)
 Saint-Pierre (Bas-Rhin)
 Saint-Pierre (Cantal)
 Saint-Pierre (Haute-Garonne)
 Saint-Pierre (Jura)
 Saint-Pierre (Marne)
 Saint-Pierre (Martinique)
 Saint-Pierre (Réunion)
 Saint-Pierre (Saint-Pierre und Miquelon)
 Saint-Pierre-à-Arnes, Ardennes
 Saint-Pierre-Aigle, Aisne
 Saint-Pierre-Avez, Hautes-Alpes
 Saint-Pierre-Azif, Calvados
 Saint-Pierre-Bellevue, Creuse
 Saint-Pierre-Bénouville, Seine-Maritime
 Saint-Pierre-Bois, Bas-Rhin
 Saint-Pierre-Brouck, Nord
 Saint-Pierre-Canivet, Calvados
 Saint-Pierre-Chérignat, Creuse
 Saint-Pierre-Colamine, Puy-de-Dôme
 Saint-Pierre-d’Albigny, Savoie
 Saint-Pierre-d’Allevard, Isère
 Saint-Pierre-d’Alvey, Savoie
 Saint-Pierre-d’Amilly, Charente-Maritime
 Saint-Pierre-d’Argençon, Hautes-Alpes
 Saint-Pierre-d’Arthéglise, Manche
 Saint-Pierre-d’Aubézies, Gers
 Saint-Pierre-d’Aurillac, Gironde
 Saint-Pierre-d’Autils, Eure
 Saint-Pierre-de-Bailleul, Eure
 Saint-Pierre-de-Bat, Gironde
 Saint-Pierre-de-Belleville, Savoi
 Saint-Pierre-de-Bœuf, Loire
 Saint-Pierre-de-Bressieux, Isère
 Saint-Pierre-de-Buzet, Lot-et-Garonne
 Saint-Pierre-de-Cernières, Eure
 Saint-Pierre-de-Chandieu, Rhône
 Saint-Pierre-de-Chartreuse, Isère
 Saint-Pierre-de-Chérennes, Isère
 Saint-Pierre-de-Chevillé, Sarthe
 Saint-Pierre-de-Chignac, Dordogne
 Saint-Pierre-de-Clairac, Lot-et-Garonne
 Saint-Pierre-de-Côle, Dordogne
 Saint-Pierre-de-Colombier, Ardèche
 Saint-Pierre-de-Cormeilles, Eure
 Saint-Pierre-de-Coutances, Manche
 Saint-Pierre-de-Curtille, Savoie
 Saint-Pierre-de-Frugie, Dordogne
 Saint-Pierre-de-Fursac, Creuse
 Saint-Pierre-de-Genebroz, Savoie
 Saint-Pierre-de-Jards, Indre
 Saint-Pierre-de-Juillers, Charente-Maritime
 Saint-Pierre-de-la-Fage, Hérault
 Saint-Pierre-de-Lages, Haute-Garonne
 Saint-Pierre-de-Lamps, Indre
 Saint-Pierre-de-l’Isle, Charente-Maritime
 Saint-Pierre-dels-Forcats, Pyrénées-Orientales
 Saint-Pierre-de-Maillé, Vienne
 Saint-Pierre-de-Mailloc, Calvados
 Saint-Pierre-de-Manneville, Seine-Maritime
 Saint-Pierre-de-Méaroz, Isère
 Saint-Pierre-de-Mésage, Isère
 Saint-Pierre-de-Mézoargues, Bouches-du-Rhône
 Saint-Pierre-de-Mons, Gironde
 Saint-Pierre-de-Nogaret, Lozère
 Saint-Pierre-de-Plesguen, Ille-et-Vilaine (ehemalige Gemeinde)
 Saint-Pierre-de-Rivière, Ariège
 Saint-Pierre-de-Salerne, Eure
 Saint-Pierre-des-Bois, Sarthe
 Saint-Pierre-des-Champs, Aude
 Saint-Pierre-des-Corps, Indre-et-Loire
 Saint-Pierre-des-Échaubrognes, Deux-Sèvres
 Saint-Pierre-de-Semilly, Manche
 Saint-Pierre-des-Fleurs, Eure
 Saint-Pierre-des-Jonquières, Seine-Maritime
 Saint-Pierre-des-Landes, Mayenne
 Saint-Pierre-des-Loges, Orne
 Saint-Pierre-des-Nids, Mayenne
 Saint-Pierre-des-Ormes, Sarthe
 Saint-Pierre-de-Soucy, Savoie
 Saint-Pierre-des-Tripiers, Lozère
 Saint-Pierre-de-Trivisy, Tarn
 Saint-Pierre-de-Varengeville, Seine-Maritime
 Saint-Pierre-de-Varennes, Saône-et-Loire
 Saint-Pierre-de-Vassols, Vaucluse
 Saint-Pierre-d’Exideuil, Vienne
 Saint-Pierre-d’Eyraud, Dordogne
 Saint-Pierre-d’Irube, Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Pierre-d’Oléron, Charente-Maritime
 Saint-Pierre-du-Bois, Guernesey
 Saint-Pierre-du-Bosguérard, Eure
 Saint-Pierre-du-Bû, Calvados
 Saint-Pierre-du-Champ, Haute-Loire
 Saint-Pierre-du-Chemin, Vendée
 Saint-Pierre-du-Fresne, Calvados
 Saint-Pierre-du-Jonquet, Calvados
 Saint-Pierre-du-Lorouër, Sarthe
 Saint-Pierre-du-Mesnil, Eure
 Saint-Pierre-du-Palais, Charente-Maritime
 Saint-Pierre-du-Perray, Essonne
 Saint-Pierre-du-Regard, Orne
 Saint-Pierre-du-Val, Eure
 Saint-Pierre-du-Vauvray, Eure
 Saint-Pierre-Église, Manche
 Saint-Pierre-en-Faucigny, Haute-Savoie
 Saint-Pierre-en-Port, Seine-Maritime
 Saint-Pierre-en-Val, Seine-Maritime
 Saint-Pierre-en-Vaux, Côte-d'Or
 Saint-Pierre-es-Champs, Oise
 Saint-Pierre-Eynac, Haute-Loire
 Saint-Pierre-la-Bourlhonne, Puy-de-Dôme
 Saint-Pierre-la-Bruyère, Orne
 Saint-Pierre-la-Cour, Mayenne
 Saint-Pierre-Lafeuille, Lot
 Saint-Pierre-la-Garenne, Eure
 Saint-Pierre-Langers, Manche
 Saint-Pierre-la-Noaille, Loire
 Saint-Pierre-la-Palud, Rhône
 Saint-Pierre-la-Rivière, Orne
 Saint-Pierre-la-Roche, Ardèche
 Saint-Pierre-Laval, Allier
 Saint-Pierre-la-Vieille, Calvados
 Saint-Pierre-Lavis, Seine-Maritime
 Saint-Pierre-le-Bost, Creuse
 Saint-Pierre-le-Chastel, Puy-de-Dôme
 Saint-Pierre-le-Moûtier, Nièvre
 Saint-Pierre-lès-Bitry, Oise
 Saint-Pierre-les-Bois, Cher
 Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Seine-Maritime
 Saint-Pierre-les-Étieux, Cher
 Saint-Pierre-lès-Franqueville, Aisne
 Saint-Pierre-lès-Nemours, Seine-et-Marne
 Saint-Pierre-le-Viger, Seine-Maritime
 Saint-Pierre-Montlimart, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Saint-Pierre-Quiberon, Morbihan
 Saint-Pierre-Roche, Puy-de-Dôme
 Saint-Pierre-Saint-Jean, Ardèche
 Saint-Pierre-sur-Dives, Calvados
 Saint-Pierre-sur-Doux, Ardèche
 Saint-Pierre-sur-Dropt, Lot-et-Garonne
 Saint-Pierre-sur-Erve, Mayenne
 Saint-Pierre-sur-Orthe, Mayenne
 Saint-Pierre-sur-Vence, Ardennes
 Saint-Pierre-Tarentaine, Calvados
 Saint-Pierre-Toirac, Lot
 La Rue-Saint-Pierre (Oise)
 La Rue-Saint-Pierre (Seine-Maritime)

Gemeinden in Québec, Kanada:
 Saint-Pierre (Québec)
 Havre-Saint-Pierre
 Mont-Saint-Pierre
 Saint-Pierre-Baptiste
 Saint-Pierre-de-Broughton
 Saint-Pierre-de-Lamy
 Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
 Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
 Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
 Saint-Pierre-les-Becquets

Gemeinden in anderen Ländern: 
 Saint-Pierre (Aostatal), Italien
 Saint-Pierre (Jersey) auf der Kanalinsel Jersey
 Saint-Pierre (Mauritius) auf Mauritius

Verwaltungsgebiete in Frankreich:
 Arrondissement Saint-Pierre (Martinique)
 Arrondissement Saint-Pierre (Réunion)

Siehe auch:
 Saint-Pierre-d’Entremont
 Saint-Pierre-des-Ifs
 Saint-Pierre-du-Mont
 Saint-Pierre-le-Vieux
 Arrondissement Saint-Pierre
 Pouligny-Saint-Pierre (Käse)
 Saint-Pé
 St-Pierre-ès-Liens